Pandemia COVID-19 w  Belgii – pandemia zachorowań na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID-19 wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2.

12 stycznia 2020 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) potwierdziła, że nowy koronawirus był przyczyną zachorowań w Wuhan, prowincji Hubei.

3 lutego 2020 potwierdzono pierwszy przypadek wirusa SARS-CoV-2 w Belgii.

Do 25 lutego 2021 władze belgijskie zgłosiły 760 809 potwierdzonych przypadków, w tym 21 988 zgonów, zaś 51 946 osób zostało uznanych za ozdrowieńców.

Obecnie (stan na 3 sierpnia 2021) w pełni zaszczepionych jest 80% dorosłych obywateli kraju.

Przypisy 

2020 w Belgii
Belgia
2021 w Belgii